Watertown (Connecticut)
 Watertown (Dakota del Sud)
 Watertown (Florida)
 Watertown (Massachusetts)
 Watertown (Minnesota)
 Watertown (Nova York)
 Watertown (Tennessee)
 Watertown (Wisconsin)